Hartland, Wisconsin kan syfta till olika platser i staten Wisconsin.

Hartland, Waukesha County, Wisconsin – en by i Waukesha County
Hartland, Pierce County, Wisconsin – en stad i Pierce County
Hartland, Shawano County, Wisconsin – en stad i Shawano County